Dit artikel geeft een overzicht van FC Barcelona in het seizoen 2010/11.

Spelerskern

  = Aanvoerder

Technische staf

Uitrustingen
Shirtsponsor(s): UNICEF
Sportmerk: Nike

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Barcelona in het seizoen 2010-2011 deelnam.

Transfers

Zomer

Statistieken 
 totaal aantal gespeelde wedstrijden: 62
 gewonnen: 45
 gelijk: 11
 verloren: 6
 totaal aantal keer gescoord: 152
 tegen doelpunten: 39
 gemiddelde gescoorde doelpunten per wedstrijd: 2,45
 totaal aantal spelers die in in het eerste gespeeld hebben: 32
 21 spelers van het eerste team
 11 van Barca B
 21 spelers door Fc Barcelona zelf opgeleid
 speler met de meest aantal speelminuten: Dani Alves: 4,652 minuten
 topscoorder: Lionel Messi,53 doelpunten

Wedstrijden

Supercopa

Primera División

Copa del Rey

Champions League

Groepsfase

Knock-outfase

Achtste finales

Kwartfinales

Halve finales

Finale

Afbeeldingen

FC Barcelona naar seizoen
Barcelona